Julija Anatoljewna Czepałowa (ros. Юлия Анатольевна Чепалова, ur. 23 grudnia 1976 w Komsomolsku nad Amurem) – rosyjska biegaczka narciarska, sześciokrotna medalistka olimpijska, sześciokrotna medalistka mistrzostw świata i zdobywczyni Pucharu świata.

Kariera 
Sześciokrotnie zdobywała medale igrzysk olimpijskich. W 1998 r., na igrzyskach w Nagano była najlepsza w biegu na 30 km, a cztery lata później w Salt Lake City w sprincie. Ponadto zdobyła srebro w biegu na 10 km i brąz na 15 km. Podczas igrzysk olimpijskich w Turynie zdobyła trzecie złoto w karierze, tym razem zdobyła mistrzostwo w sztafecie 4×5 km biegnąc z (Natalią Baranową, Larisą Kurkiną i Jewgienią Miedwiediewą) oraz wicemistrzostwo w biegu na 30 km.

Medale przywoziła również z mistrzostw świata. Zdobyła złoto w biegu łączonym na 15 km, wicemistrzostwo w sztafecie i w biegu na 10 km oraz brąz w sprincie drużynowym w parze z Aleną Sidko na mistrzostwach w Oberstdorfie. Na mistrzostwach świata w Lahti zdobyła dwa medale: brąz w sprincie i złoto w sztafecie 4×5 km.

Zdobyła Puchar Świata w sezonie 2000/2001. Ponadto w sezonie 2005/2006 była trzecia w klasyfikacji generalnej, a w klasyfikacji biegów dystansowych zdobyła Małą Kryształową Kulę. W sezonie 2006/2007 nie startowała z powodu urlopu macierzyńskiego.

Czepałowa jest także pięciokrotną medalistką mistrzostw świata juniorów. Na mistrzostwach świata juniorów w Harrachovie w 1993 r. zdobyła srebrny medal w biegu na 15 km technika dowolną. Na tym samym dystansie wywalczyła złoto podczas mistrzostw świata juniorów w Breitenwang w 1994 r., mistrzostw świata juniorów w Gällivare w 1995 r. oraz na mistrzostwach świata juniorów w Asiago w 1996 r. Ponadto na tych ostatnich MŚJ zdobyła także brązowy medal w biegu na 5 km techniką klasyczną.

W sierpniu 2009 r. po podaniu do publicznej wiadomości przez Rosyjską Federację Narciarską informacji o stosowaniu przez nią zabronionego środka erytropoetyny (EPO) – zadecydowała o zakończeniu kariery sportowej. Test antydopingowy został przeprowadzony w styczniu 2009 roku podczas zawodów Pucharu Świata we włoskim Val di Fiemme.

Jej mąż Wasilij Roczew Junior, teściowe Wasilij Roczew Senior i Nina Roczewa oraz szwagierki Olga Szczuczkina i Olga Roczewa również uprawiali bądź nadal uprawiają biegi narciarskie.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 1995/1996: 14.
 sezon 1996/1997: 17.
 sezon 1997/1998: 10.
 sezon 1998/1999: 11.
 sezon 1999/2000: 7.
 sezon 2000/2001: 1.
 sezon 2001/2002: 5.
 sezon 2003/2004: 12.
 sezon 2004/2005: 7.
 sezon 2005/2006: 3.
 sezon 2007/2008: 83.
 sezon 2008/2009: 76.

Miejsca na podium

Miejsca w poszczególnych zawodach

FIS Marathon Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 1999/2000: 4
 sezon 2003/2004: 9.

Miejsca na podium

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona (wersja archiwalna) 
 Profil na stronie FIS

Przypisy 

Urodzeni w 1976
Rosyjscy biegacze narciarscy
Rosyjscy medaliści olimpijscy
Medaliści Zimowych Igrzysk Olimpijskich 1998
Medaliści Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2002
Medaliści Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2006
Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2001
Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2005
Rosyjscy sportowcy ukarani za doping
Ludzie urodzeni w Komsomolsku nad Amurem